Бек може да се односи на:
 Бек (кошарка)
 Бек (фудбал)
 Бек (музичар)
 Бек (Немачка)